Will Lee peut désigner :
 Will Lee (1908-1982), un acteur américain, connu pour son rôle de M. Hooper dans l'émission 1, rue Sésame ;
 Will Lee (1952-), un bassiste américain ;
 Will Yun Lee (1971-), un acteur américain.

Voir aussi